Der Name Wappen von Bremen bezeichnet

 das Wappen der Stadt und des Bundeslandes Bremen, siehe Bremer Wappen
 einen 1934 gegründeten Bremer Segelverein, siehe Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“

Außerdem tragen folgende Schiffe diesen Namen:
 ein im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert zum Schutz der Handelsschifffahrt vor Piraterie eingesetztes Konvoischiff, siehe Wappen von Bremen
 mehrere Segelschiffe der Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“: die Wappen von Bremen I, die Wappen von Bremen II, die Wappen von Bremen III und die Wappen von Bremen IV
 einen Tanker der Wappen Reederei, die MT Wappen von Bremen